João Batista de Almeida Lopes (Mossoró, Rio Grande do Norte, 15 de janeiro de 1947), mais conhecido como João Mossoró é um cantor e compositor brasileiro.

Ligações externas
http://doherbert.blogspot.com.br/2013/05/joao-mossoro-o-canto-do-nordeste-na-voz.html

Naturais de Mossoró
Cantores do Rio Grande do Norte
Compositores do Rio Grande do Norte
Músicos de xote
Músicos de baião